Manuel Paleólogo (en griego: Μανουήλ Παλαιολόγος) (1455 - 1512) fue el hijo menor de Tomás Paleólogo y Caterina Zaccaria. También era hermano de Andrés Paleólogo, emperador bizantino, de Zoe Paleóloga, gran duquesa de Moscú, y de Helena Paleólogo, mujer del déspota Lazar Branković de Serbia. Asimismo, era sobrino de los emperadores Juan VIII Paleólogo y Constantino XI.

Manuel nació tras la Caída de Constantinopla, y pasó su infancia en Morea (actual Peloponeso), hasta que ésta fue invadida por los otomanos en 1460, y su familia huyó primero a Corfú, y luego a Roma, donde el Papado reconoció a su padre como emperador bizantino. Algunas fuentes afirman que a la muerte de su padre, sus hijos fueron puestos bajo la custodia del afamado humanista Basilio Besarión. 

Poco se conoce sobre su vida, a excepción de que durante el reinado del sultán Beyazid II (1481-1512) regresó a Constantinopla, donde intercambió sus derechos al trono bizantino por una generosa pensión. Pasó el resto de su vida en Constantinopla, viviendo una vida de lujos y placeres. Según parece, tuvo dos hijos: el enigmático Ionannes (Juan) y Andreas, ambos frutos posiblemente de una esclava a su servicio. Se afirma que se convirtió al Islam y que incluso sirvió en la armada del sultán.

Murió en 1512.

En la ficción 
Manuel Paleólogo aparece en el videojuego Assassin's Creed: Revelations apoyando a los templarios.

Ancestros

Enlaces externos 

Dinastía de los Paleólogos
Nacidos en Patras